Схал Селс () — шоссейная полуклассическая велогонка, ежегодно проводящаяся в бельгийской провинции Антверпен, со стартом и финишем в городе Мерксем. С 2005 года входит в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1. Маршрут частично проходит по территории Нидерландов.

История 
Велогонка была названа в честь известного велосипедного журналиста Жака-Шарля Селса, который говорил на шести языках и писал для 17-ти ежедневных газет, соратника Анри Дегранжа и изобретатела «машины-метлы». 7 мая 1920 года он трагически погиб во время разведки маршрута велогонки «Милан — Антверпен», который должен был быть задействован через три месяца на Летних Олимпийских играх в Антверпене. Он ехал в автомобиле, в котором внезапно сломалась задняя ось. Селс попытался выпрыгнуть, но машина приземлилась прямо на него, убив журналиста и его коллегу из Брюсселя Жака Брукса. В память об успешном журналисте парижская газета Le Journal организовала в 1921 году велопробег, дав начало Схал Селс.

Первый выпуск соревнования состоялся в понедельник 23 мая 1921 года. Гонщики стартовали с велодрома Гарден Сити в Вилрейке. Гонка, длиной 173 километра, проходила в жаркую погоду и завершилась спринтом группы из 14 гонщиков, сильнейшим из которых оказался Рене Вермандель. Согласно правилам велоклуб-победитель был обязан организовать гонку в следующем году, но они не смогли этого сделать. В результате в 1922 году гонка не состоялась.

В 1923 году велопробег был возобновлён. На этот раз он начинался в Капеллене. Победу второй раз подряд завоевал Рене Вермандель. Со следующего года местом старта и финиша стал Мерксем. Во время Второй мировой войны соревнование дважды прерывалось на два года.

До 1998 года участвовать в гонке имели право как профессионалы, так и любители. В 1997 году Схал Селс начала проводится в рамках гоночного календаря UCI, получив низшую из возможных, категорию 1.5, что и дальше давало допуск к гонке любителям. Но организаторы не смутились, поскольку в том году на гонку приехали известные гонщики, в частности Йохан Мюзеув и Том Стелс. Последний и стал её победителем. В следующем году UCI повысило категорию однодневки до 1.4, что сделало её сугубо профессиональной. В 2003 году гонка получила ещё высшую категорию — 1.3, а в 2005 году, с созданием континентальных велошоссеных соревнований под эгидой UCI, вошла в календарь UCI Europe Tour под категорией 1.1.

Изменение статуса гарантировало внимание средств массовой информации: гонку начали транслировать на телевиденьи. В 2004 году соревнование показывали на канале Sporza, а через год на VT4. В 2007 году права на вещание приобрёл антверпенский канал ATV.

В 2014 году, впервые с 1945 года, однодневка не состоялась из-за ремонтных работ на финише.

30 августа 2015 года прошёл юбилейный 90-й выпуск Схал Селс. В связи с этим организаторы подготовили особенный маршрут, который включал 30 километров мощённых участков и 19 километров грунтовых дорог. К организации гонки были привлечены известные в прошлом велогонщики Нико Маттан и Йохан Мюзеув. Первый стал директором гонки, а второй — его ассистентом. Победу в юбилейном издании одержал Робин Стенёйт, опередив в финишном спринте Оливера Нассена. 

Юбилейная гонка вызывала повышенное внимания международных СМИ к гонке. В результат этого в 2018 году было принято решение разделить Schaal Sels на Schaal Sels Merksem которая сохранит свой локальный характер и Antwerp Port Epic который будет больше внимания уделять международному росту.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Схал Селс на FirstCycling
 

Велогонки в Бельгии
UCI Europe Tour
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1921 года